Влади́мир Николаевич То́карев:
 Токарев, Владимир Николаевич (1867—1915) — генерал-майор, герой Первой мировой войны.
 Токарев, Владимир Николаевич — государственный деятель Российской империи. Тайный советник.